Noir urbain est une collection de romans noirs courts, conçue par Henry Dougier et dirigée par Claude Mesplède. La collection (arrêtée) totalise 15 titres, publiés de 2004 à 2005 aux Éditions Autrement.

Présentation de la collection
Reprenant l'idée de la collection "Tourisme et polar" - une collection de courts récits publiés par les éditions Baleine (16 titres entre 1996 et 1997), accompagnés de photographies, qui témoignent d'un lieu -, les volumes de la collection "Noir urbain" présentent des histoires courtes, incisives. En se focalisant sur un fragment précis d'une ville, ces histoires saisissent l'esprit du temps, les gens et les mœurs d'aujourd'hui. Un reportage photographique en noir et blanc est intégré aux histoires. La collection se veut ainsi un carrefour réunissant un lieu, un auteur et un photographe. Le slogan de la collection est : Noir urbain : un lieu, un auteur, une photographe, une fiction : le grand roman noir de la ville aujourd'hui. Les Éditions Autrement, qui publient généralement des essais sociologiques, philosophiques et historiques, se sont ouverts au genre policier avec cette collection.

Titres de la collection

Collection de littérature policière